Rychlé pohyby očí může být:
 doslovný překlad anglického názvu REM fáze spánku
 český film Rychlé pohyby očí (film)